Manson může být:

příjmení osob
 Charles Manson – americký zločinec
 Marilyn Manson – americký muzikant (vlastním jménem Brian Warner), frontman stejnojmenné kapely 
 Shirley Manson – skotská muzikantka a zpěvačka

lidské sídlo
 Manson (Iowa) – sídlo v Iowě

jiné významy
 Marilyn Manson – americká hudební skupina
 Manson (kráter) – impaktní kráter v USA v Iowě